Pere de Rocabertí i Desfar, bisbe de Girona (segle XIV)
 Pere de Rocabertí i d'Erill, militar català (segle XV)